Я́ков Григо́рьевич Кан (11 марта 1920, село Львово, , Херсонская губерния — 19 апреля 2014, Владивосток) — участник Великой Отечественной войны, председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Владивостока. Воинское звание: полковник.

Биография 
Яков Кан — уроженец Украины. Выпускник военного училища связи, он начал службу в 1938 году офицером связи. Боевое крещение получил во время войны с Финляндией.

В Великую Отечественную войну воевал на Ленинградском фронте; пережил блокаду.

Первую награду медаль «За боевые заслуги» Якову Кану вручил лично глава Ленинграда А.А. Жданов.
Во время войны Яков Кан проходил службу командиром отдельной роты связи под Ленинградом, где с 30 декабря 1941 года по 10 июня 1944 года во время блокады обеспечивал управление связью между войсками. Впоследствии был назначен командиром батальона связи 13-й стрелковой дивизии на Пулковском направлении Ленинградского фронта, где был ранен.

После окончания Великой Отечественной войны продолжил службу на Дальнем Востоке. Служил в Советской Гавани, затем во Владивостоке. Командовал лучшим на Тихоокеанском флоте 59-м отдельным морским полком связи, который был награждён Знаком и грамотой ЦК КПСС и Совета министров. Уволен в запас в 1976 году в звании полковника.

Проработал во Владивостокском горисполкоме более 14 лет.

С 1992 года возглавлял городской Совет ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов.
Почётный гражданин Владивостока.

Семья 

Первая супруга — Нина Герасимовна.

Вторая супруга — Алла Александровна.

У Якова Григорьевича три внука и две правнучки.

Награды 
 «Орден Красной Звезды» (1943).
 «Орден Красной Звезды» (за выслугу лет).
 «Орден Красной Звезды».
 «Орден Отечественной войны» 1-й степени (1985).
 «Орден Отечественной войны» 2-й степени (1944).
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени.
 Медаль «За боевые заслуги» (за выслугу лет).
 Медаль «За боевые заслуги» (1942). 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени.
 Медаль «За оборону Ленинграда».
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Медаль «Ветеран труда»
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «За безупречную службу» I степени
 «Медаль преподобного Сергия Радонежского» 2-й степени.
 «Знак отличия «За заслуги перед Владивостоком» 1-й степени.
 Юбилейные, ведомственные и общественные медали.

Цитаты 

Наше государство в большом долгу перед фронтовиками. И это нас всегда мучает. Ведь тот же немец, который против нас воевал, он в Германии теперь лучше живёт, чем фронтовик в России.

Я бы молодёжи пожелал, чтоб они чтили старших, кто отстоял страну, своих дедов, прадедов.

Главное в жизни — быть неравнодушным к ближним.

Примечания

Ссылки 
 Яков Григорьевич Кан: пресс-портрет на сайте Яндекс-новости
 Главный ветеран Владивостока.
 Председатель Совета ветеранов Владивостока Яков Кан.
 Кан: Встреча с Дмитрием Медведевым запомнится надолго.
 Новости по теме: Кан Яков Григорьевич
 Яков Кан удостоен высшей городской награды «За заслуги перед Владивостоком»

Руководители ветеранских организаций Приморского края
Почётные граждане Владивостока